Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero circa 1,1 miliardi di anni luce. A quest'ordine di grandezza l'espansione dell'universo diventa apprezzabile.

Distanze minori di 1025 m
  — ~1,9 miliardi di anni luce — Distanza dal quasar 3C273.
  m — ~3,5 miliardi di anni luce — Distanza massima coperta dal 2dF Galaxy Redshift Survey.
  m — ~8 miliardi di anni luce — Distanza dalla supernova SN 2002dd nel campo profondo di Hubble.
Distanze maggiori di 1026 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+25